Ringnes steht für

Amund-Ringnes-Insel, Insel der Königin-Elisabeth-Inseln im Territorium Nunavut, Kanada
Ellef-Ringnes-Insel, Insel der Königin-Elisabeth-Inseln im Territorium Nunavut, Kanada
Ringnes-Insel, eine der russischen Mohn-Inseln in der Karasee
Ringnes (Brauerei), norwegische Brauerei

Ringnes ist der Familienname folgender Personen:
Amund Ringnes (1840–1907), norwegischer Unternehmer und Mäzen
Ellef Ringnes (1842–1929), norwegischer Unternehmer und Mäzen
Ellef Ringnes (Diplomat) (1887–1969), norwegischer Diplomat
Christian Ringnes (* 1954), norwegischer Geschäftsmann und Kunstsammler
Haagen Ringnes (1928–2008), norwegischer Journalist